Севил има више значења:
 Севиља, Шпанија
 Севил (Флорида)
 Севил (Џорџија)
 Севил (Калифорнија)
 Севил (Охајо)